Název Bernov má více sídel:
 Bernov (Nejdek), část města Nejdek v okrese Karlovy Vary
 Bernov (Krajková), část obce Krajková v okrese Sokolov
 Bernov (Horní Falc) (něm.: Bärnau), město v Horní Falci v Zemském okrese Tirschenreuth
 Zákoutí (Blatno) (něm.: Bernau), dřívější místopisný název obce